Епазоте има више значења:

 Епазоте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Епазоте (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику